FF puede referirse a:

Música
A la banda de heavy metal Fear Factory.
A la banda de rock alternativo Foo Fighters.

Videojuegos
A la saga de videojuegos Final Fantasy.
el videojuego Garena Free Fire.

Informática 
 Follow Friday un término de la red social de microblogging Twitter.

Siglas